High Tide (in lingua inglese, alta marea in lingua italiana) può riferirsi a:

Cinema
High Tide – film muto statunitense del 1918 diretto da Gilbert P. Hamilton.
High Tide – cortometraggio muto statunitense del 1922 diretto da Nicholas T. Barrows.
Alta marea (High Tide) – film statunitense del 1947 diretto da John Reinhardt.
High Tide – film australiano del 1987 diretto da Gillian Armstrong.

Musica
 High Tide – gruppo musicale progressive rock anni settanta.

Televisione
Alta marea (High Tide) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1994 al 1997.

Pagine correlate
Alta marea (disambigua)